Wahab ist der Familienname folgender Personen:

 Alaa Abd al-Wahab († 2009), irakischer Sportjournalist 
 Fahmi Abdul Wahab (* 1965), jemenitischer Leichtathlet
 Fauzia Wahab (1956–2012), pakistanische Politikerin
 Jarmila Hassan Abdel Wahab (1917–1996), tschechische Mezzosopranistin
 Mohamed Abdul Wahab (* 1958), kuwaitischer Schwimmer
 Mohammed Abdel Wahab (1907–1991), ägyptischer Komponist und Sänger
 Mohammed Abdul Wahab (Schiedsrichter) (oder Mohd) (* 1979), malaysischer Fußballschiedsrichter
 Zain-ud-Din bin Abdul Wahab (1948–2022), malaysischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Muhammad ibn Abd al-Wahhab, islamischer Religionsgelehrter des 18. Jahrhunderts, Lehrer des später sog. Wahabismus